Macrothele raveni est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Macrothelidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Guangxi en Chine.

Publication originale 
 Zhu, Li & Song, 2000 : A new species of the genus Macrothele (Araneae: Hexathelidae) from China. Journal of Hubei University Natural Science Edition, , , .

Liens externes

Notes et références 

Macrothelidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Guangxi